Русский Стандарт: 
 Русский Стандарт (холдинг)
 Русский стандарт (банк)
 Русский Стандарт Водка